В соревнованиях по хоккею среди женщин на зимних Олимпийских играх 2022 принимают участие 10 команд, имеющих в заявке по 23 хоккеистки.

Группа A

11 января 2022 года был объявлен состав на Игры.



24 января 2022 года был объявлен состав на Игры.

14 января 2022 года был объявлен состав на Игры.

1 января 2022 года был объявлен состав на Игры.

Группа B



13 января 2022 года был опубликован состав на Игры.



26 декабря 2021 года был объявлен состав на Игры.



Примечания